Keszthelyi-öböl är en del av en sjö i Ungern.   Den ligger i provinsen Zala, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Budapest. Keszthelyi-öböl ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. I omgivningarna runt Keszthelyi-öböl växer i huvudsak blandskog. Den sträcker sig 39,3 kilometer i nord-sydlig riktning, och 70,3 kilometer i öst-västlig riktning.

Följande samhällen ligger vid Keszthelyi-öböl:

 Siófok (23 028 invånare)
 Keszthely (21 534 invånare)
 Balatonfüred (13 055 invånare)
 Balatonalmádi (8 364 invånare)
 Balatonboglár (5 964 invånare)
 Fonyód (5 199 invånare)
 Balatonlelle (4 910 invånare)
 Balatonfűzfő (4 195 invånare)
 Balatonkenese (3 326 invånare)
 Gyenesdiás (2 796 invånare)
 Badacsonytomaj (2 271 invånare)
 Zamárdi (2 211 invånare)
 Balatonföldvár (2 069 invånare)
 Balatonszárszó (1 992 invånare)
 Vonyarcvashegy (1 902 invånare)
 Balatonfenyves (1 885 invånare)
 Csopak (1 604 invånare)
 Tihany (1 438 invånare)
 Balatonberény (1 212 invånare)
 Révfülöp (1 127 invånare)
 Zánka (1 003 invånare)
 Aszófő (385 invånare)

I övrigt finns följande kring Keszthelyi-öböl:

 Våtmarker:

 Tapolcai-medence (ett träsk)
 Vattendrag:

 Büdös-gáti-víz (ett vattendrag)
 Eger-víz (ett vattendrag)
 Kétöles-patak (ett vattendrag)
 Lesence (ett vattendrag)
 Pogány-völgyi-víz (ett vattendrag)
 Tapolca-patak (ett vattendrag)
 Tetves-patak (ett vattendrag)
 Kanaler:

 Határ-árok (en kanal)
 Övcsatorna (navigeringskanaler)
 Insjöar:

 Belső-tó (en sjö)
 Hegy-tó (en sjö)
 Nyálas-tó (en sjö)
 Sós-tó (en sjö)
 Öregtó (en sjö)
 Kullar:

 Alma-hegy (en kulle)
 Antal-hegy (en kulle)
 Bálint-hegy (en kulle)
 Csittény-hegy (en kulle)
 Csúcs-hegy (en kulle)
 Fonyódi-hegy (en kulle)
 Küszöb Orra (en kulle)
 Kő-hegy (en kulle)
 Part-fő (en kulle)
 Péter-hegy (en kulle)
 Sér-hegy (en kulle)
 Vég-máli-hegy (en kulle)
 Veréb-hegy (en kulle)
 Öreg-hegy (en kulle)
 Halvöar:

 Tihanyi-félsziget (en halvö)
 Berg:

 Badacsony (en bergstopp)

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Zala
Insjöar i Ungern större än 100 kvadratkilometer